Osanna steht für:

 Osanna (Band), italienische Progressive-Rock-Band

Osanna ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Osanna (Osanna von Jouarre (auch Osmanna)), christliche Heilige
 Massimo Osanna (* 1963), italienischer Klassischer Archäologe